

Patronyme 
 Alfred Veillet (1882-1958), peintre français ;
 Christian Veillet (né en 1954), astronome français ;
 Guillaume Veillet (né en 1975), journaliste culturel et chercheur en ethnomusicologie français ;
  ;

Autre 
 (16984) Veillet, astéroïde de la ceinture principale, nommé ainsi en hommage à l'astronome Christian Veillet.

Voir aussi 
 , variante de Veillet, en particulier au Québec ;
 Rivière à Veillet, cours d'eau de la Mauricie, dans la province de Québec, Canada ;
 Jean-Baptiste Veillet-Dufrêche (1838-1892), homme politique français.